Термин суперпозиција може имати неколико значења:

Квантна суперпозиција
Закон суперпозиције у геологији и археологији
Принцип суперпозиције у математици
Теорема суперпозиције у електротетхници